Hasselsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hasselsjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (4 ha)
Hasselsjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (1,35 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn